«Жить и умереть в Лос-Анджелесе» () —  американский неонуарный кинофильм 1985 года, снятый Уильямом Фридкиным по одноименному роману бывшего агента секретной службы США Джеральда Петиевича.

Сюжет 
Главный герой фильма Ричард Ченс мстит за напарника, убитого незадолго до выхода на пенсию. Месть превращается в главный смысл его жизни — он преступает закон ради достижения своей цели. К нему присоединяется и его новый напарник. Вместе они выходят на убийцу…

В ролях 
 Уильям Петерсен — Ричард Ченс
 Уиллем Дефо — Эрик «Рик» Мастерс
 Джон Панкоу — Джон Вукович
 Джон Туртурро — Карл Коди
 Дебра Фойер — Бьянка Торрес
 Дарлэнн Флюгел — Рут Лалье
 Дин Стоквелл — Боб Граймс
 Стив Джеймс — Джефф Райс
 Роберт Дауни-старший — Томас Бейтмен (в титрах указан как Роберт Дауни)
 Кристофер Олпорт — Макс Ваксман
Гэри Коул — Макс

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Детективные фильмы США
Фильмы MGM
Фильмы США 1985 года
Фильмы о Лос-Анджелесе
Независимые фильмы США
Неонуар